Анжу́ — історична область на північному заході Франції. Було розташоване на території сучасного департаменту Мен-і-Луара.

Історія 
З IX століття графство. В 1154 році граф Анжу Генріх I Плантагенет став англійським королем, а графство частиною англійських володінь на материку. В 1202-1204 році Анжу було відвойоване французьким королем Філіпом ІІ Августом. В 1268 році граф Карл I Анжуйський завоював Сицилійське королівство встановивши там владу Анжуйської династії, яка правила на Сицилії до 1282 року, в Неаполітанському королівстві до 1442.

З 1442 року Анжу стає герцогством. В 1481 році король Людовик ХІ приєднує його до королівського домену. До кінця XVIII століття Анжу — провінція Франції з головним містом Анже. В 1790 провінцію було ліквідовано.

Література 
 
 

Історичні області Франції
Графства Франції

Герцогства Франції